Niemcy:
 Meersburg – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Jezioro Bodeńskie
 Meersburg – związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Jezioro Bodeńskie

Inne:
 Meersburg – zamek

Zobacz też:
 Merseburg